Садахло:

 Садахло — посёлок городского типа в Грузии. 
 Садахло — станция Грузинской железной дороги на границе с Арменией.